René Dudot, peintre du  ;
Joseph  Doudot,  ancien chef des Services de contre-espionnage français, Président national fondateur de l’Amicale des Anciens Membres des Services Spéciaux de la Défense Nationale. ;
Jean Dudot, guillotiné en 1896 ; 
André Dudot (1924-1944) mort pour la France ; une rue porte son nom au Havre ;  
Bernard Dudot, ingénieur motoriste notamment en Formule 1. 

Dudot est d'origine germanique. Les étymologistes estiment que ce nom provient du mot dot (balancement), duquel seraient dérivés les patronymes Dodot, Dudo et Dudot. Les patronymes Dudaux, Dudaud, Dudeau et, Dudeaud existent également.

Notes et références